Les Soirées de Nazelles est une suite pour piano composée par le compositeur français Francis Poulenc de 1930 à 1936. En effet, ces pièces ont été "esquissées en 1930, terminées à Noizay le ."  
Lors de soirées, le compositeur et ses amis jouaient aux "portraits" : à partir d'un thème, Francis Poulenc improvisait un morceau. Au début de la partition, on peut lire :

 

Cette œuvre est dédiée « à la mémoire de ma tante LIÉNARD, en souvenir de Nazelles. »

Composition
Les Soirées de Nazelles sont composées de 8 variations et une Cadence, entre un Préambule et un Final.

La maison d'édition de la partition est Éditions Durand-Salabert-Eschig

Références 

Œuvre de Francis Poulenc
Œuvre pour piano